Ortonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ortonville (Iowa)
 Ortonville (Kalifornien)
 Ortonville (Michigan)
 Ortonville (Minnesota)

 Ortonville Township (Big Stone County, Minnesota)